Amerikai Egyesült Államok
 Sunrise Beach (Missouri)
 Sunrise Beach (Washington)

 Ausztrália
 Sunrise Beach (Queensland)

 Kanada
 Sunrise Beach (Alberta)